Cisówek (Ermland-Mazurië), plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië
 Cisówek (district Suwałki), plaats in het Poolse woiwodschap Podlachië
 Cisówek (district Augustów), plaats in het Poolse woiwodschap Podlachië